Spermabank, opslagplaats voor geconserveerd sperma
Zaadbank (ecologie), term uit de ecologie die verwijst naar de zaden die wel in de grond aanwezig zijn, maar niet actief deelnemen aan het leven in het bovenliggende milieu. 
Zadenbank, type genenbank dat dient voor de ex-situopslag van zaden van planten
Een type mosselbank